Ordet kollegium eller kollegie, i tidligere retstavninger collegium og collégium, har flere betydninger. Ordet kommer oprindeligt fra latin og betyder sammenslutning.

 Kollegium er en fællesbolig for et større eller mindre antal studerende, sædvanligvis oprettet ved donation og med særlige privilegier, fx lav husleje og i få tilfælde gratis mad.
 College er en fra ældre tid kommende betegnelse for en skole - fra 
 Kollegie/Kollegium en almindelig dansk sprogform der betyder
 - en gruppe af personer, der samles og samarbejder om faglige anliggender, fx et lærerkollegium. Kan sikkert også benyttes om informelle grupper, fx Collegium Sladdriaticum om en sladreklub.
 - derimod forældede betydninger er som ex forelæsning på et universitet, eller inden for en sluttet kreds, eller som et hæfte med en nedskreven forlæsning, et kollegiehæfte.
 i ældre tid en rådgivende forsamling
 Kommercekollegiet
 Finanskollegiet
 Skatkammerkollegiet
 Collegial-Tidende
 Populære forekomster
 Kollegiet (film)